est une expression anglaise signifiant « grâce salvatrice ». Elle peut faire référence à :

Série télévisée 

 Saving Grace, série télévisée américaine diffusée du  au  sur TNT.

Cinéma 

 Saving Grace, film américain de Robert Milton Young, sorti en 1986 ;
 , film néo-zélandais de Costa Botes, sorti en 1998 ;
 , comédie britannique de Nigel Cole, sorti en 2000.

Musique 

 , groupe de métalcore chrétien néo-zélandais formé en 2005 ;
 , chanson de Tom Petty sur l'album  sorti le .

Voir aussi